Il singolare del torneo di tennis ATP Bordeaux 1985, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Diego Pérez che ha battuto in finale Jimmy Brown 6-4, 7-6,

Teste di serie

 José Luis Clerc (semifinali)
 Libor Pimek (quarti di finale)
 Lawson Duncan (secondo turno)
 Jimmy Brown (finale)

 Diego Pérez (campione)
 Ronald Agénor (quarti di finale)
 Thierry Tulasne (semifinali)
 Bruno Orešar (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Bordeaux 1985